Feifel steht für:

 alternative Bezeichnung der Infektionskrankheit Mumps 

Feifel ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Feifel (* 1964), deutscher Fußballtrainer
 Erich Feifel (1925–2003), deutscher katholischer Theologe, Religionspädagoge und Hochschullehrer
 Eugen Feifel (1902–1999), China-Missionar der Steyler Missionare
 Gernot Feifel (1935–2019), deutscher Chirurg 
 Julian Feifel (* 1966), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Martin Feifel (* 1964), deutscher Theater- und Filmschauspieler